Dangerous Corner – film del 1934 diretto da Phil Rosen
Dangerous Corner – film tv del 1946 diretto da Royston Morley
Dangerous Corner – film tv del 1949 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
Dangerous Corner – film tv del 1965 prodotto dalla Australian Broadcasting Corporation (ABC)